Příjmení Kadlčík nosí více významných osobností:

 František Kadlčík (1883–1969) – český zpěvák
 Vítězslav Kadlčík (1935–1982) – český geolog
 Zuzana Kadlčíková (* 1981) – česká sbormistryně, dirigentka a klavíristka